Parler peut désigner :

Communication 
 le verbe parler en français : user de la faculté du langage.
 un parler est un moyen de communication (parler méridional, parler cantabre, parler parisien ).
 Parler, un réseau social américain.

Espace 
 (6550) Parléř, un astéroïde.

Architecture 
La famille Parler, une famille d'architectes, maîtres d'œuvre et tailleurs de pierre, dont :
 Heinrich Parler l'Ancien,
 Heinrich Parler le Jeune,
 Johann Parler l'Ancien,
 Johann Parler le Jeune,
 Michael Parler,
 Michel Parler,
 Peter Parler,
 Wenzel Parler.